Йоханнес Кристиан Лахти (; 29 мая 1952, Турку — 1 марта 2017, там же) — финский легкоатлет, специалист по десятиборью. Выступал за сборную Финляндии по лёгкой атлетике в середине 1970-х — начале 1980-х годов, пятикратный чемпион национального первенства, рекордсмен страны в десятиборье, участник двух летних Олимпийских игр. Также известен как пейзажный .

Биография 
Йоханнес Лахти родился 29 мая 1952 года в городе Турку провинции Варсинайс-Суоми. Начинал спортивную карьеру как прыгун в высоту, на соревнованиях представлял Спортивную ассоциацию Турку (клуб Turun Urheiluliitto).

Впервые заявил о себе в 1971 году, став серебряным призёром чемпионата Финляндии по лёгкой атлетике в прыжках в высоту. Повторил это достижение на аналогичных соревнованиях в закрытом помещении. Наивысший результат в данной дисциплине — 216 см.

Позже из-за проблем с коленями переквалифицировался в десятиборца, в частности в 1975 году становился бронзовым призёром финского национального первенства.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — в десятиборье набрал 7708 очков и занял с этим результатом итоговое одиннадцатое место.

В 1977 году одержал победу в десятиборье на чемпионате Финляндии. Год спустя вновь стал лучшим десятиборцем своей страны и побывал на чемпионате Европы в Праге, где с результатом в 7875 очков расположился на седьмой позиции. Также в этом сезоне на соревнованиях в Калеве набрал 8090 очков, установив тем самым национальный рекорд, продержавшийся впоследствии более десяти лет (кроме того, он считается первым финским десятиборцем, сумевшим преодолеть рубеж в 8000 очков).

В 1979 году занял шестое место на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Дрездене.

На чемпионате Финляндии 1980 года Лахти завоевал сразу две золотые медали, в десятиборье и в программе эстафеты 4 × 400 м. Находясь в числе лидеров финской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Москве — на сей раз получил 7765 очков, что вновь привело его на одиннадцатое место.

После московской Олимпиады Йоханнес Лахти ещё в течение некоторого времени оставался в основном составе легкоатлетической команды Финляндии и продолжал принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1982 году он в четвёртый раз стал чемпионом страны в десятиборье и выступил на чемпионате Европы в Афинах, где, тем не менее, не преодолел все дисциплины десятиборья и не показал никакого результата. Вскоре из-за травмы ахиллова сухожилия вынужден был завершить спортивную карьеру.

В последующие годы получил некоторую известность как фотограф, опубликовал несколько фотоальбомов с пейзажами Юго-Западной Финляндии.

Умер 1 марта 2017 года в возрасте 64 лет в результате быстро прогрессировавшей болезни.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 

Десятиборцы Финляндии
Прыгуны в высоту Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года